Гарсия Мартинес () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Гарсия Мартинес, Сильвино (род. 1944) — кубинский шахматист, гроссмейстер.
 Гарсия Мартинес, Энрике (род. 1989) — испанский футболист.